Název Tylovo nábřeží má více ulic v různých městech, městysech a obcích České republiky:

 Tylovo nábřeží (Chrudim): je ulice ve městě Chrudim, okres Chrudim, Pardubický kraj.
 Tylovo nábřeží (Hradec Králové): je ulice ve statutárním městě Hradec Králové, Královéhradecký kraj.
 Tylovo nábřeží (Klatovy): je ulice ve městě Klatovy, okres Klatovy, Plzeňský kraj.
 Tylovo nábřeží (Třebíč): je ulice ve městě Třebíč, okres Třebíč, Kraj Vysočina.

Související články 
 Tylova
 Tylovo náměstí